Luis Eduardo López (Villa Fiorito, provincia de Buenos Aires, Argentina, 29 de septiembre de 1986) es un futbolista argentino que juega de delantero en el Club Atlético Temperley.

Clubes

Estadísticas

Referencias 

Futbolistas de Lomas de Zamora